Mehmet II (Edirne, 1432 – 1481), soldà otomà
 Muhàmmad al-Mahdí bi-L·lah, quart califa omeia de Còrdova (1009) 
 Muhàmmad Xah II Tughluk (~1300 - 1351), sultà de Delhi
 Muhàmmad Xah II Bahman, sultà bahmànida (1278-1397)
 Muhàmmad Xah II Karim Gudjarati (1442), sultà de Gujarat
 Muhàmmad II ibn Mahmud (1128-1159), sultà seljúcida de Pèrsia

 Muhàmmad II al-Faqih, emir de Granada
 Muhàmmad II o Muhàmmad al-Mahdí bi-L·lah (? - 1010), califa omeia de Còrdova (1009-10)